Cecilia Eusepi – beata italiana
 Claudio Eusepi – ex calciatore italiano
 Umberto Eusepi – calciatore italiano